Friedhof der Kuscheltiere bezeichnet:
 Friedhof der Kuscheltiere, Roman von Stephen King
 Friedhof der Kuscheltiere (1989), amerikanischer Horrorfilm von Mary Lambert und Verfilmung des Romans von Stephen King aus dem Jahr 1989
 Friedhof der Kuscheltiere II, ein amerikanischer Horrorfilm von Mary Lambert aus dem Jahr 1992 und Fortsetzung des Films aus dem Jahr 1989
 Friedhof der Kuscheltiere (2019), amerikanischer Spielfilm von Kevin Kölsch und Dennis Widmyer und zweite Verfilmung des Romans von Stephen King aus dem Jahr 2019